Haringer ist der Familienname folgender Personen:

Jakob Haringer (1898–1948), deutscher Schriftsteller
Karl Franz Joseph Haringer (1686–1734), österreichischer Barockmaler und Freskant
Sigmund Haringer (1908–1975), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Harringer
 Haring